Claes Johanson – lottatore svedese
 Thomas Johanson – ex velista finlandese

Pagine correlate 
Johansson